Заболотье — деревня в Кулейской волости Печорского района Псковской области.

Расположена на северо-западном побережье Псковского озера, близ границы с Эстонией. Неподалёку есть ещё ряд деревень: юго-восточнее, в километре — Глазово и, далее, волостной центр Киршино, к югу, в километре — Замошье, юго-западнее — Кулье.

Население 
Численность населения деревни составляет 91 житель по состоянию на 2000 год.

Примечания

Топографические карты 
 

Населённые пункты Печорского района